

Musica 
 Sarabande – secondo album solista di Jon Lord registrato nel settembre 1975
 Varèse Sarabande – etichetta discografica del Concord Music Group e distribuita da Universal Music Group

Film 
 Sarabande bretonne – film muto francese del 1910 diretto da Louis Feuillade
 Sarabande porno – film pornografico francese del 1977 diretto da Claude Bernard-Aubert, con lo pseudonimo "Burd Trandbaree"

Pagine correlate 
 Sarabanda